La parola Schöneck o la sua variante grafica Schoeneck può assumere vari significati.

Architettura 
 Castello di Schöneck (Burg Schöneck) – castello sito a Schöneck in Sassonia (Germania)
 Castel Schöneck – castello sito a Falzes (Italia)
 Castello di Schœneck (château du Schœneck) – castello sito a Dambach (Francia)
 Castello di Schöneck (Schloss Schöneck) – castello sito a Boppard (Germania)
 Castello di Schöneck (Schönecker Burg) – castello sito a Münstermaifeld (Germania)

Persone 
 Simon von Schöneck (...-1291) – religioso tedesco
 Emmerich von Schöneck (...-1308) – religioso tedesco
 Konrad IV von Schöneck (...-1329) – religioso tedesco
 Nikolaus Schöneck (...-1561) – religioso tedesco
 Jumbo Schoeneck (1862-1930) – giocatore di baseball statunitense
 Edward Schoeneck (1875-1951) – politico statunitense
 Charles A. Schoeneck Jr. (1912-1989) – politico statunitense

Geografia

Francia 
 Schöneck  – antico nome tedesco di Schœneck, comune nel dipartimento della Mosella (Lorena)

Germania 
 Schöneck – comune nel circondario di Main-Kinzig (Assia)
 Schöneck, ufficialmente Schöneck/Vogtland – città nel circondario del Vogtland (Sassonia)

Polonia 
 Schöneck in Westpreußen  – antico nome tedesco di Skarszewy, comune nel distretto di Starogard (Pomerania)

Stati Uniti d'America 
 Schoeneck – area non incorporata e census-designated place nella contea di Lancaster (Pennsylvania)